Liddie ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Liddie (* 1959), US-amerikanischer Judoka
 Kelvin Liddie (* 1981), anguillischer Fußballtorhüter
 Ricardo Liddie (* 1966), Leichtathlet aus St. Kitts und Nevis

Siehe auch:
 Liddy